Яхта — многозначное слово:
 Яхта — тип судна.
 «Яхта» — газета для любителей морского дела; издавалась в Санкт-Петербурге с 1874 по 1878 год. Редакторы А. И. Лер и Лев Илляшевич.
 Яхта  — река в России, протекает в Тонкинском районе Нижегородской области. 
 «Яхта» (УКП Ф98М) — спутниковая платформа.
 «Яхта» — игра в кости.
 «Яхта» — аппаратура ЗАС Т-219.
 «Яхта» — корабельная гидроакустическая система.

См. также 

 Яхта Штандарт (яйцо Фаберже)

Примечания